Урса́ево — название населённых пунктов в России:

 Урсаево — в Шаранском районе Башкортостана.
 Урсаево — село в Азнакаевском районе Татарстана.
 Урсаево — село в Заинском районе Татарстана.